Округ Уилкс — американский округ штата Джорджия.
 Округ Уилкс  — американский округ штата Северная Каролина.